Будённовск — топоним:

 Будённовск — город, Ставропольский край.
 Будённовск — аэродром г. Будённовска.
 Будённовск — железнодорожная станция г. Будённовска.

См. также 
 Будённовская — станица в Пролетарском районе Ростовской области.